Le tournoi de tennis de Richmond est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 1973 se dispute du 12 au .

Margaret Smith Court remporte le simple dames. En finale, elle bat Janet Newberry.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Margaret Smith Court et Lesley Hunt.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Tableau final

Premiers tours

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Richmond
 Saison 1973 de tennis féminin

Lien externe 
  Site de la WTA

Navigation 

WTA 1973
Richmond
Tennis aux États-Unis en 1973
Tennis en mars 1973